Un cœur simple désigne :
 Un cœur simple, la première nouvelle de Gustave Flaubert parue dans le livre Trois Contes, publié en 1877, qui a inspiré à deux reprises des adaptations cinématographiques :
 Un cœur simple, film italien de Giorgio Ferrara, sorti en 1977,
 Un cœur simple, film français de Marion Laine, sorti en 2008.